Aleksandr Ivanovitch Chtchemerov - en russe :  et en anglais :  ou  et  -  (né le  à Iekaterinbourg, en Russie) est un joueur russe de hockey sur glace.

Biographie

En club 
Chtchemerov débute avec le Avto Iekaterinbourg pendant la saison 2013-2014. Il est repêché à la  du repêchage d'entrée dans la KHL 2014 par le Avtomobilist Iekaterinbourg en protégeant leurs droits sur le joueur.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2013-2014|| Avto Iekaterinbourg|| MHL|| 26|| 1|| 1|| 2|| 18|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|2014-2015|| Avto Iekaterinbourg|| MHL|| 29|| 3|| 5|| 8|| 24|| 2|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|2015-2016|| Avtomobilist Iekaterinbourg|| KHL|| 44|| 0|| 2|| 2|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016|| Avto Iekaterinbourg|| MHL|| 4|| 1|| 2|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 40 || 1 || 4 || 5 || 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Spoutnik Nijni Taguil || VHL || 3 || 0 || 0 || 0 || 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Avto Iekaterinbourg|| MHL|| 14 || 2 || 6 || 8 || 8 || 4 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2017-2018 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 17 	|| 1 ||	0 || 1 ||2 || 1||0 ||0 || 0||0 
|-
| 2017-2018 || Gorniak Outchaly ||VHL || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 ||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Avto Iekaterinbourg|| MHL|| 20 || 3 || 9 || 12 || 12 || 2 || 0 || 2 || 2 || 0 
|-
| 2018-2019 || Gorniak Outchaly ||VHL || 15|| 3|| 5|| 8|| 4||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Pelicans Lahti || Liiga || 32|| 1|| 4|| 5|| 2|| 6|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2019-2020 || Pelicans Lahti || Liiga ||55 || 3|| 7|| 10|| 32||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Avtomobilist Iekaterinbourg  || KHL ||6 || 1|| 0|| 1|| 0|| 5|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2020-2021 || Gorniak Outchaly  || VHL ||45 || 9|| 14|| 23|| 18||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022|| Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL ||  ||

Références 

Naissance en juin 1997
Naissance à Iekaterinbourg
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Choix de repêchage de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Spoutnik Nijni Taguil
Joueur des Pelicans Lahti